ILG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto New Castle County, Wilmington (Delaware), Stati Uniti